Gleb bezeichnet:

 einen russischen Heiligen, siehe Boris und Gleb
 Gleb (Vorname), bei slawischen Völkern verbreiteter Männername

Gleb ist der Familienname folgender Personen:
 Aljaksandr Hleb (russisch Alexander Gleb), weißrussischer Fußballspieler 
 Thomas Gleb (1912–1991), französischer Maler und Bildhauer